Till We Meet Again (1936), een film van Robert Florey
Till We Meet Again (1944), een film van Frank Borzage
Till We Meet Again (televisieserie), een tv-serie uit 1989 van Charles Jarrot
Till We Meet Again (lied), een liedje van Doris Day